Батени — название населённых пунктов в России:
 Батени — деревня в Берёзовском районе Пермского края, упразднена в 2011 году.
 Батени — деревня в Исетском районе Тюменской области.